These Days — музичний альбом гурту Bon Jovi. Виданий 27 червня 1995 року лейблом Mercury. Загальна тривалість композицій становить 63:53. Альбом відносять до напрямку рокхард-рок.

Список пісень 
 «Hey God» — 6:10
 «Something for the Pain» — 4:47
 «This Ain't a Love Song» — 5:07
 «These Days» — 6:27
 «Lie to Me» — 5:34
 «Damned» — 4:33
 «My Guitar Lies Bleeding in My Arms» — 5:41
 «(It's Hard) Letting You Go» — 5:51
 «Hearts Breaking Even» — 5:06
 «Something to Believe In» — 5:25
 «If That's What It Takes» — 5:17
 «Diamond Ring» — 3:47
 «All I Want Is Everything»
 «Bitter Wine» — 4:33

Посилання 
 Allmusic :огляд

Примітки 

Альбоми гурту Bon Jovi
Англомовні музичні альбоми